Алексей Алексеевич Титов:
 Титов, Алексей Алексеевич (род. 1993) — российский регбист.
 Титов, Алексей Алексеевич (1910—1974) — советский учёный в области научной фотографии.
 Титов, Алексей Алексеевич (1783—1848) — русский краевед, предприниматель; городской голова Мурома (1830—1833).